Безжалостный:

 Безжалостный — американский кинофильм, 1948 год.
 Безжалостный — болгарский кинофильм, 1988 год.
 Безжалостный — американский кинофильм, 1989 год.
 Безжалостный 3 — художественный фильм режиссёра Джеймса Леммо.
 Безжалостный 4 — художественный фильм режиссёра Олея Сэссона.